Eosictis (Еосиктис — „рана ласица”) је изумрли род мачколики звијери, који је у периоду средњег Еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 старогрчки ријечи еос (стгрч. -{ἕως}-), која значи зора,
 и латинске ријечи иктис (лат. -{ictis}-), која значи ласица.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Eosictis.

Временска распрострањенст рода Eosictis унутар подреда Feliformia

Види још 
 Класификација сисара
 Мачколике звери
 Miacidae

Референце

Спољашње везе 
 taxonomicon.taxonomy.nl
 paleodb.org

Мачколике звери
Изумрли сисари Северне Америке